

Pessoas
André Masséna - general francês que em 1810 e 1811 comandou a Terceira Invasão Francesa de Portugal. 
Francisco de Paula Massena Rosado - militar português, comandante na Guerra Cisplatina.
Rui Massena - maestro e compositor português.
Joaquim Massena - arquitecto português.

Localidades
Massena (Iowa)
Massena (Nova Iorque)

Desambiguação